Арашан — топоним в Средней Азии

Киргизия 
 Арашан (быв. Хивинка) — село в Таласском районе Таласской области.
 Арашан — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Узбекистан 
 Арашан (река) — горная река в Наманганской области, приток Ахангарана